Rang betegner en persons (eller et objekts) indordning i en rangorden (et hierarki). Ordet har flere betydninger eller specialiseringer:

Personer 
Akademisk
 Akademisk rang (Danmark)
Hofmæsssig
 Rangfølge (placering ved hoffet og officielle arrangementer)
Kirkelige
 Kirkerang Danmark
Militær
 Militær rang
 Militærrang i SS, Tyskland
 Militærrang USA

Politi
 Politirang i Danmark
 Politirang i Det Forenede Kongerige

Andet 
 operatorrangfølge - det sæt af regler, der angiver rækkefølgen af hvorledes del-beregninger skal udføres
 Matrixrang – Matematik